1-я отдельная гвардейская истребительно-противотанковая артиллерийская Смоленская Краснознамённая ордена Кутузова бригада Резерва Главного Командования — воинское формирование Вооружённых Сил СССР, принимавшее участие в Великой Отечественной войне.

Условное наименование — войсковая часть полевая почта (в/ч пп) № 11047.

Сокращённое наименование — 1 гв. оиптабр РГК.

История формирования 

Бригада формировалась в период с 8 мая по 1 июля 1943 года, на основании директивы НКО СССР № 2688 от 1 мая 1943 года и приказа ВС Западного фронта № 01867 от 8 мая 1943 года, в районе города Вязьма. Бригада была сформирована из ранее существующих 1-го, 3-го и 6-го гвардейских истребительно-противотанковых артиллерийских полков по штатам № 08/246, управления бригады по штату 08/245 и отдельного взвода подвоза по штату 08/248. С 1 по 24 июля 1943 года полки бригады укомплектовывались личным составом, материальной частью и боевым имуществом, личный состав бригады занимался боевой и политической подготовкой.

Участие в боевых действиях 
Период вхождения в действующую армию: 8 мая 1943 года — 9 мая 1945 года.

25 июля 1943 года бригада получила приказ командующего артиллерией Западного фронта и выдвинулась по маршруту: Вязьма, Семлево, Максименки, Кослово, Ново-Потапово, Кувшинники, Буда-Завод. К исходу 26 июля бригада сосредоточилась в лесу 1,5 км юго-западнее Заборье Всходского района Смоленской области, где поступила в распоряжение 62-го стрелкового корпуса 5-й армии. С 7 по 26 августа полки бригады поддерживая действия 62-го корпуса, вели огонь по живой силе и огневым точкам, а также отражали контратаки пехоты и танков противника. 26 августа бригада совершила марш по маршруту Заборье — Спас-Демьянск и 27 августа, заняв боевые порядки в районах: Бабичи, Болдино, Маслово, Починок, Колодязи, Куркино, Соболи, была переподчинена 33-й армии. 

1 сентября 1945 года, бригада на основании приказа командующего артиллерией Барановического военного округа от 29 августа 1945 года выступила своим ходом из района посёлка Другенен в деревню Киселевичи Бобруйского района БССР.

Состав 
 1-й гвардейский истребительно-противотанковый артиллерийский полк
 3-й гвардейский истребительно-противотанковый артиллерийский полк
 6-й гвардейский истребительно-противотанковый артиллерийский полк
 управление бригады
 отдельный взвод подвоза

В составе

Отличившиеся воины

Награды и наименования

Командование бригады

Командиры бригады 
 Тимин, Григорий Иванович (08.05.1943 — 22.05.1943), полковник (ВРИД)
 Андреев, Анатолий Флегонтович (22.05.1943 — 10.06.1943), гвардии подполковник (ВРИД)
 Басов, Иван Сидорович (10.06.1943 — 15.10(02.11).1943), гвардии полковник
 Пилипенко. Пантелеймон Иванович (17.11.1943 — 27.11.1944), гвардии полковник
 Алёшкин, Николай Сергеевич (30.11.1944 — 11.1945), гвардии полковник

Начальник политотдела, заместитель командира по политической части 
 Лозовой Сергей Моисеевич (16.06.1943 — 08.1945), гвардии подполковник

Начальники штаба бригады 
 Андреев Анатолий Флегонтович (22.05.1943 — ), гвардии подполковник
 Поляков (1944), гвардии майор
 Горпинченко Пётр Давыдович ( — 07.1945), гвардии майор
 Погребняк Василий Давыдович (07.1945 — 08.1945), гвардии майор (ИД)
 Коленченко Алексей Иванович (08.1945 — ), гвардии майор

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Гвардейские бригады
Противотанковые артиллерийские бригады СССР в Великой Отечественной войне
Воинские части и формирования, созданные в 1943 году